Sezon 2014/2015 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – 4. sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Rozpoczął się 5 grudnia 2014 roku na normalnej skoczni Lysgårdsbakken w  Lillehammer w Norwegii, a zakończył się 13 marca 2015 roku na dużej skoczni Holmenkollbakken w Oslo, stolicy Norwegii. Rozegrano 13 konkursów indywidualnych. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch edycji Pucharu Świata, w kalendarzu zabrakło konkursu drużyn mieszanych.

W Falun w Szwecji, w dniach 18 lutego – 1 marca 2015 roku, odbyły się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Zawody rozegrane w ramach mistrzostw świata nie były zaliczane do generalnej klasyfikacji Pucharu Świata i Pucharu Narodów.

Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2014 roku w Barcelonie w Hiszpanii.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Końcowa klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Stan po 13 / 13 konkursów

Końcowa klasyfikacja Pucharu Narodów 
Klasyfikacja po 13 / 13 konkursów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!